Dongqu (kinesiska 东区, pinyin Dōngqū) betyder "Östra distriktet".  Det kan avse:

Geografi

Kina
 Dongqu, Panzhihua – stadsdistrikt i Panzhihuas stad på prefekturnivå, Sichuan-provinsen
 Dongqu, Zhongshan – stadsdistrikt i Zhongshans stad på prefekturnivå, Guandong-provinsen